Лазар Бранкович може да се отнася за:

 Лазар Бранкович, сръбски деспот (1377 – 1410);
 Лазар Бранкович, сръбски деспот (1421 – 1458).